Santuario di Nostra Signora delle Grazie è il nome di diversi edifici di culto:

 Santuario di Nostra Signora delle Grazie ad Airole.
 Santuario di Nostra Signora delle Grazie a Bogliasco.
 Santuario di Nostra Signora delle Grazie a Cairo Montenotte.
 Santuario di Nostra Signora delle Grazie a Calizzano.
 Santuario di Nostra Signora delle Grazie a Chiavari.
 Santuario di Nostra Signora delle Grazie al Molo a Genova.
 Santuario di Nostra Signora delle Grazie a Montegrazie, Imperia.
 Santuario di Nostra Signora delle Grazie a Porto Venere.
 Santuario di Nostra Signora delle Grazie a Santo Stefano di Magra.
 Santuario di Nostra Signora delle Grazie a Vernazza.